Microsoft Personal Web Server, een pakket webserver-software voor Windows
 Podlaska Wytwórnia Samolotów, een Poolse vliegtuigfabriek tot aan de Tweede Wereldoorlog
PWS, een voormalige woningcorporatie in Rotterdam, opgegaan in Havensteder
Pro Wrestling Showdown, een organisator in het Professioneel worstelen
Dewi Morris, bijgenaamd PWS, een Welshe acteur en entertainer
Station Purwosari, een treinstation in Indonesië met code Pws
 Postwaardestuk - een papier met ingedrukte postzegel
 Profielwerkstuk - praktische opdracht voor leerlingen in de laatste klas uit de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo
Prader-Willi-syndroom, een genetische afwijking
Present weather sensor, een onderdeel van een automatisch weerstation
Partial wave soldering, een vorm van golfsolderen